Olympische Winterspelen 1992, de zestiende editie van de Olympische Winterspelen gehouden in Albertville;
Olympische Zomerspelen 1992, de vijfentwintigste editie van de Olympische Zomerspelen gehouden in Barcelona.